Bašić oder Basic ist der Familienname folgender Personen:

 Ajla Bašić (* 2001), bosnische Leichtathletin
 Alen Bašić (* 1980), bosnischer Fußballspieler
 Azra Bašić (* 1959), kroatische Militärperson und Aufseherin eines Gefangenenlagers
 Edin Bašić (* 1979), bosnisch-herzegowinischer Handballspieler
 Hana Basic (* 1996), australische Leichtathletin
 Ivan Bašić (* 2002), bosnischer Fußballspieler
 Jasmin Bašić (* 1971), bosnischer Tenor
 Josip Bašić (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Karlo Bašić (1911–2000), jugoslawischer Segler
 Krešimir Bašić (* 1975), kroatischer Basketballtrainer
 Marijan Bašić (* 1986), kroatischer Handballspieler
 Mirko Bašić (* 1960), jugoslawischer Handballtorwart
 Mirza Bašić (* 1991), bosnischer Tennisspieler
 Mladen Bašić (1917–2012), kroatischer Pianist und Dirigent
 Relja Bašić (1930–2017), kroatischer Schauspieler und Politiker
 Robert Basic (1966–2018), deutscher Blogger, Ökonom und Journalist
 Sonja Bašić (* 1987), kroatische Handballspielerin
 Toma Bašić (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Tomislav Bašić (* 1975), kroatischer Segler

Siehe auch:

 Basic